Murphy kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Cushman Murphy
 Frances Murphy
 John Murphy
 John A. Murphy
 Edmund Murphy

Robotskapade auktorsförkortningar